Отело може да се отнася за:

 Отело — драма от Уилям Шекспир.
 Отело — опера от Джузепе Верди.
 Отело — град в САЩ, щат Вашингтон.